Полещу́к — украинская, белорусская фамилия. Происходит от названия жителей Полесья — полещуков. Известные носители:

 
 Полещук, Василий Лукьянович (1918—1952) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода, сержант, Герой Советского Союза.
 Полещук, Виктор Васильевич (род. 1957) — русский поэт и переводчик.
 Полещук, Екатерина Игоревна (род. 1994) — российская спортсменка, борец вольного стиля. 
 Полещук, Леонид Георгиевич (1938—1986) — сотрудник КГБ СССР, агент ЦРУ.
 Полещук, Мария Дмитриевна (1930—2017) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 
 Полещук, Юрий Михайлович (1946—2006) — белорусский учёный в области охраны растений, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Примечания

См. также 
 Полещуки — восточнославянская этническая группа, проживающая в Полесье
 Полищук